Chris Hughes, né Christopher Merrick Hughes le  à Londres en Angleterre, est un musicien et producteur de musique britannique.
Chris Hughes, né le , est le cofondateur et porte-parole du réseau social Facebook,